Огњанка Огњановић (Шабац, 12. април 1949) југословенска и српска је филмска и позоришна глумица. Члан је ансамбла Народног позоришта у Београду.

Биографија
Била је удата за глумца Милоша Жутића и мајка је глумице Анастасије Мандић.

Филмографија 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.-те
|-
| 1971. || Домовина у песмама ТВ кратки филм || /
|-
| 1972. || Светлост из друге куће ТВ филм || Г-ђа Мархерита Масци
|-
| 1972. || Петак вече ТВ филм || /
|-
| 1972. || Милева Ајнштајн ТВ филм || Милева Марић
|-
| 1972. || Добри верни слуга ТВ филм || /
|-
| 1972. || Ћелава певачица ТВ филм || Мери, служавка
|-
| 1973. || Наше приредбе  (ТВ серија)||  
|-
| 1973. || Последњи ТВ филм || /
|-
| 1973. || Брзе године ТВ филм || /
|-
| 1974. || Ујеж ТВ филм || Косара Хаџи Продановић
|-
| 1976. || Кухиња ТВ филм || Конобарица
|-
| 1976. || Коштана ТВ филм || Стана, Хаџи Томина ћерка
|-
| 1977. || Мизантроп ТВ филм || /
|-
| 1979. || Сумњиво лице ТВ филм || Марица
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1990.-те
|-
| 1993. || Електра ТВ филм || /
|-
| 1997. || Горе доле ТВ серија || /
|-
| 1999. || Рањена земља || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |2000.-те
|-
| 2007. || Ава Јустин Поповић || /
|-
| 2008. || Ближњи ТВ филм || Андријина жена
|-
| 2008. || Село гори, а баба се чешља ТВ серија || Надничарка
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1949.
Српске глумице
Југословенски глумци
Шапчани
Биографије живих особа

Референце